Die Thailand Open 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. bis 28. September in Bangkok stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Peking die China Open gespielt, die genau wie die Thailand Open zur Kategorie der International Series zählten.

Dmitri Tursunow war der Titelverteidiger im Einzel, der dieses Jahr jedoch nicht zum Turnier antrat. Im Finale siegte der Setzlistenzweite Jo-Wilfried Tsonga in zwei Sätzen mit 7:64, 6:4 gegen den topgesetzten Serben Novak Đoković. Nachdem Tsonga in seinem ersten Finale überhaupt im Januar 2008 bei den Australian Open Đoković noch in vier Sätzen unterlag, so konnte er sich beim Turnier in Bangkok erfolgreich revanchieren und seinen ersten Turniersieg auf der ATP Tour verbuchen. Im Doppel waren die Lokalmatadoren Sanchai und Sonchat Ratiwatana im vorherigen Jahr erfolgreich, sie schieden dieses Jahr bereits in der ersten Runde aus. Im Finale setzten sich Lukáš Dlouhý und Leander Paes gegen Scott Lipsky und David Martin mit 6:4, 7:64 durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 551.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 576.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 20. bis 21. September 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 30 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 28 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Bangkok